Кеврекидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кеврекидис, Панайотис — греческий и американский математик.
 Кеврекидис, Яннис (род. 1959) — греческий и американский учёный в области химической технологии, вычислительной и прикладной математики.